DDR-Fußball-Oberliga 1976/1977 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Dynamo Dresden.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1976/1977
1976 i Östtyskland
1976/1977
1977 i Östtyskland